Rösetjärn kan syfta på:
Rösetjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (8,19 ha)
Rösetjärnet, Värmland, sjö i Eda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn